Раши́дов — мусульманская фамилия, от имени Рашид. Известные носители:
 Рашидов, Вежди (род. 1951) — болгарский политик, министр культуры Республики Болгария.
 Рашидов В. В. — председатель Ташаузского облисполкома.
 Рашидов, Гаджи Магомедович (род. 1969) — борец вольного стиля, чемпион СССР, призёр чемпионатов Европы и мира, обладатель Кубка мира, тренер.
 Рашидов, Гаджимурад Газиганович (род. 1995) — российский борец вольного стиля.
 
 Рашидов, Сардор Ихтиёрович (род. 1991) — узбекский футболист.
 Рашидов, Турсунбой Рашидович (1934—2020) — советский и узбекский учёный-механик.
 Рашидов, Успат Минатбекович (1949 — 1998) — советский футболист.
 Рашидов, Шамиль Ахмедович (род. 1973) — российский борец вольного стиля и тренер.
 Рашидов, Шараф Рашидович (1917—1983) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Коммунистической партии Узбекистана, дважды Герой Социалистического Труда.

 Рашидова, Сайёра Шарафовна (род. 1943) — уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмен).
 Рашидова, Сархат Ибрагимовна (1895—2007) — российская долгожительница.